Aleksas I – szwagier Heroda Wielkiego
 Aleksas II Kalleas – syn poprzedniego
 Aleksas III Helkiasz – hipotetyczny syn poprzedniego